

Pessoas
Perry Farrell - Músico nova-iorquino
João Perry - Actor português
Katy Perry - Cantora californiana
Perry (Cantor) - Cantor português

Localidades
Perry (Arkansas)
Perry (Carolina do Sul)
Perry (Flórida)
Perry (Geórgia)
Perry (Illinois)
Perry (Iowa)
Perry (Kansas)
Perry (Michigan)
Perry (Missouri)
Perry (Ohio)
Perry (Oklahoma)
Perry (Utah)

Outros
Perry Mason
Perry Ornitorrinco

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos